Biografies:
Heràclit de Cime, militar etoli 
Heràclit d'Halicarnàs, poeta elegíac grec
Heràclit, filòsof peripatètic grec
Heràclit de Tir, filòsof acadèmic grec 
Heràclit, escriptor grec 
Heràclit, poeta còmic grec 
Heràclit d'Efes, filòsof grec

Vegeu també 
 Heracli (desambiguació)
 Heràclides